Прва лига Србије у сезони 2010/11. је пето такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је други степен такмичења у Србији.

У сезони 2009/10. из лиге су испали Раднички из Ниша, Слога из Краљева, ЧСК Пивара из Челарева и Младост из Апатина, а у лигу су ушла четири нова клуба, а то су: Синђелић из Ниша, Биг Бул из Бачинца, Раднички 1923 из Крагујевца и БАСК из Београда. Након завршетка сезоне, Биг Бул је припојен са Радничким из Шида, тако да ће Прву лигу Србије играти ФК Биг Бул Раднички из Шида. Из Суперлиге Србије су испали ФК Напредак из Крушевца и ФК Млади Радник из Пожаревца, а у виши ранг такмичења су прешли ФК Инђија и ФК Севојно, који се 1. јула 2010 спојио са ФК Слобода Ужице, па ће од сезоне 2010/11 ће играти под именом ФК Слобода Поинт Севојно.

Два прволасиран клуба ће у следећој сезони играти у Суперлиги Србије на чије место долазе два наслабије пласирана тима Суперлиге из текуће сезоне, док ће четири најслабије пласирана тима испасти у одговарајуће Српске лиге а уместо њих, у следећој сезони ће играти победници српских лига Београд, Војводина, Запад и Исток.

Састав Прве лиге Србије у сезони 2010/11

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела

Легенда 

1 Одустао од такмичења у Суперлиги, уместо њега одлуком ФСС у лигу се пласирао трећепласирани тим Прве лиге Србије, Нови Пазар.

2 Након што је БАСК одустао од такмичења у Суперлиги, пребачен је у нижи ранг такмичења, Српску лигу Београд, а ФСС је одлучио да Колубара попуни његово место.

Листа стрелаца

Јавне опомене и искључења 

Од 10. априла 2011.

Спољашње везе 
 Званични сајт - prvaligasrbije.com
 Сезона 2010/11 на srbijasport.net
 Сезона 2010/11 на soccerway.com

Прва лига Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2010/11.